Лев и Единорог — эмблематическая пара, встречающаяся в геральдике, литературе, архитектуре и изобразительном искусстве.

Семантика пары «лев и единорог» может отличаться в зависимости от культурной традиции и эпохи. Семантика пар «лев и единорог» либо «единорог и лев» может быть равной или отличаться. Семантика собственно этих двух фигур может рассматриваться вместе или быть независимой друг от друга.

Широко распространён сюжет о битве между львом и единорогом. Вероятно, борьба этих животных символизирует победу лета (Лев) над весной (Единорог). Также их сражение может символизировать борьбу двух миров: наземного и подземного.

По мнению Ионы и Питера Оупи, которое изложено в «Оксфордском словаре детских стихов», сюжет о соперничестве Единорога и Льва появился несколько тысяч лет назад. Этот сюжет может коррелировать с ведийским мифом о битве между Индрой и Вритрой.

Сюжет о сражении льва и единорога есть в рыцарской поэме Эдмунда Спенсера «Королева фей», повести Льюиса Кэрролла «Алиса в Зазеркалье», «Голубиной книге».

В английской культуре

Фольклор 
Стихотворение о битве Льва с Единорогом предположительно появилось в XVII веке, после союза между Англией и Шотландией. В результате этого союза получилось совмещение геральдических символов льва и единорога. Пара единорогов является щитодержателями в гербе Шотландии. А лев — геральдический символ Англии. Союз принял новый британский герб, на котором шотландский единорог и британский лев поддерживают королевский геральдический щит.

Это стихотворение было опубликовано в сборнике «Стихи Матушки Гусыни», откуда попало в повесть Льюис Кэрролла «Алиса в Зазеркалье».

Текст народной песни:

The lion and the unicorn
Were fighting for the crown
The lion beat the unicorn
All around the town.

Some gave them white bread,
And some gave them brown;
Some gave them plum cake
and drummed them out of town.

В переводе Самуила Яковлевича Маршака:

Вел за корону смертный бой со Львом Единорог
Гонял Единорога Лев вдоль городских дорог,
Кто подавал им чёрный хлеб, а кто давал пирог,
А после их под барабан прогнали за порог.

В переводе Александра Александровича Щербакова:

Бьются, бьются за корону, Лев с Единорогом.
Гонит Лев Единорога по кружным дорогам.
Хлебных корок и бисквита им дают обоим,
От столицы отгоняют барабанным боем.

В переводе Владимира Эммануиловича Орла:

Лев
И один
Единорог
Дрались из-за короны.
Сломав Единорогу рог,
Лев отлупил его — как мог.
Им дали яблочный пирог,
Лапшу и макароны.
Раздался шум из-за дверей,
Забарабанил кто-то,
И перетрусивших зверей
Прогнали
За ворота!

«Королева фей» 
Во второй книге аллегорической рыцарской поэмы Эдмунда Спенсера «Королева фей» изображено сражение льва и единорога. Единорог атакует льва, наклонив голову, а лев вначале стоит у дерева и во время атаки единорога отскакивает в сторону, в результате чего единорог застревает своим рогом в стволе.

Эта поэма написана в XVI веке, ещё до объединения Шотландского и Английского королевств и их геральдических символов.

«Алиса в Зазеркалье»

Сюжет 
В расстановке фигур перед началом игры Единорог отнесён к белым фигурам, а Лев — к чёрным.

Лев и Единорог, по первому высказыванию Короля, дерутся за его же корону.

Лев и Единорог — довольно милые звери. Единорог пытается подружиться с Алисой, а Лев предлагает в честь дружбы съесть пирог. Тут появляются некоторые осложнения. Зазеркальные пироги сначала надо раздавать, а потом резать. Алиса же пыталась всё сделать по-нормальному. Неожиданно раздаётся барабанная дробь, и Алиса попадает в лес.
Льва также можно заметить в толпе у ковровой дорожки.

Аллюзии 
Борьба Льва с Единорогом в повести Кэрролла осмысляется как вновь и вновь возобновляемый процесс, который свойственен постоянному круговороту природы.

Льюис Кэрролл, создавая эпизод о битве между львом и Единорогом, предположительно имел в виду соперничество между Уильямом Гладстоном и Бенджамином Дизраэли:

— Кто… победит… получит… корону? — спросила Алиса, тяжело дыша.
— Ну, нет! — сказал Король. — Что это тебе в голову пришло?

Кэрролл не любил Гладстона и был консервативных взглядов в политике. Современники увидели карикатуру на Гладстона и Дизраэли на рисунке Джона Тенниела, иллюстрировавшего книгу, так как они были похожи на карикатуры этих политиков работы Тенниела в британском юмористическом журнале «Панч».

Майкл Хэнчер, исследователь иллюстраций Джона Тэнниела, отмечает, что козлиная бородка Единорога хоть и похожа на бороду, которую отпустил Дизраэли в пожилом возрасте, в то же время присутствует у всех геральдических единорогов. Он считает, что аллегория с Гладстоном и Дизраэли не принадлежит Кэрроллу или Тенниелу, а родилась у читателей.

Геральдика

В русской культуре 
Эмблематическая пара «лев и единорог» была широко распространена в русской культуре XVI—XVII веков. Она встречается также и у народов Сибири, например, у якутов. С большой вероятностью пара была заимствована из европейской культуры.

Выделяются три типа композиций: противоборство льва и единорога, пара по бокам двуглавого орла, пара по бокам дерева или другого растительного элемента.

«Голубиная книга» 
В финале «Голубиной книги» показано противоборство льва и единорога, которое олицетворяет бой Кривды с Правдой:

Единорог — зверь — всем зверям отец.
Почему единорог всем зверям отец?
Потому единорог всем зверям отец, —
А и ходит он под землею,
А не держат его горы камены,
А и те-то реки его быстрые;
Когда выйдет он из сырой земли,
А и ищет он сопротивника,
А того ли люта льва-зверя;
Сошлись они со львом во чистом поле,
Начали оне, звери, дратися:
Охота им царями быть,
Над всеми зверями взять большину.
И дерутся оне о своей большине.
Единорог-зверь покоряется,
Покоряется он льву-зверю,
А и лев подписан — царем ему быть,
Царю быть над зверями всеми.

Символы власти 
Лев и единорог очень часто встречаются на царской утвари, тронах, зданиях и т. д. Эти фигуры есть на печати московского двора. Трон Ивана Грозного по сторонам украшен резьбой по кости, изображающей восстающих льва и единорога.

Эти фигуры, используемые совместно могут быть символом главных русских княжеств, вокруг которых сгруппировались остальные земли государства.

Восстающие лев и единорог изображены на начальническом прапоре конца XVII века, хранящемся в собрании Эрмитажа; знамени, бывшем с Ермаком Тимофеевичем при покорении Сибири в 1581—1582 годах, хранящиемся в Оружейной палате; знамени солдатского полка конца XVII века.

Архитектура 
Фасад выездной башни палат Московского печатного двора, украшен фигурами льва и единорога. Также эти животные были изображены на фирменном знаке Московского печатного двора — под короной лев и единорог, в круге, заключённом в прямоугольник, с изображениями птиц по углам. Этот фирменный знак использовался на средниках книг Московского печатного двора уже с XVII века.

Ярус декора Спасской башни Московского кремля, который обрамляет снизу циферблаты часов, составлен из каменных фигур львов и единорогов.

Декоративно-прикладное искусство 
Битва льва с единорогом — частый сюжет в росписях коробеек и коробьев, который использовался вплоть до XX века. Звери изображались в позе борцов, стоя на задних лапах они обхватили друг друга передними. При этом изогнутый рог единорога вонзается в голову льва. Звери изображались добродушно.

Русская геральдика

В еврейской культуре 
Поединок льва и единорога — частый образ в росписи синагог.

В одном из мидрашей рассказывается о том как царь Давид был свидетелем поединка льва и единорога. Давид пас овец и, приняв единорога за гору взобрался к нему на спину. Единорог встал и пастух оказался на небе. По просьбе Давида Бог послал льва, который принудил единорога пасть ниц, после чего пастух спустился на землю.

Также лев является символом колена Иегуды, а единорог символом колена Эфраима. Колено Иегуды возглавляло Южное Израильское царство, а колено Эфраима — Северное Израильское царство. Эти царства враждовали между собой. После того, как десять колен Северного царства были угнаны, они считаются потерянными и будут найдены только с приходом мессии. Поединок льва и единорога в росписях напоминает, что с приходом мессии должны объединиться ранее враждовавшие Северное и Южное царство, символами которых являются эти животные.

С начала XVIII века лев с единорогом начали изображаться на еврейских надгробиях.

Примечания

Ссылки 
 
 

Персонажи Алисы в Зазеркалье‎
Единороги
Лев в геральдике
Вымышленные говорящие животные
Львы в искусстве